De Zwitserse voetbalbeker 1992/93 (Duits: Schweizer Cup 1992/93) was de 68ste editie van dit Zwitserse voetbalbekertoernooi. Het begon op 8 augustus 1992 en eindigde met de finale op 31 mei 1993 in het Wankdorf Stadion in Bern. FC Lugano won de beker voor de derde keer in de clubgeschiedenis door Grasshopper-Club Zürich in de finale met 4-1 te verslaan.

Schema

Zie ook
Zwitsers voetbalkampioenschap 1992/93
Zwitsers voetbalelftal in 1992
Zwitsers voetbalelftal in 1993

1993
Bekervoetbal 1992/93